Władysław Kazimierz Wilczyński (ur. 1891) – kapitan piechoty Wojska Polskiego, odznaczony Krzyżem Niepodległości i Krzyżem Walecznych (trzykrotnie), oficer PKU Wieluń
 Władysław Antoni Wilczyński (1893–1940) – major łączności Wojska Polskiego, odznaczony Medalem Niepodległości, ofiara zbrodni katyńskiej
 Władysław Ryszard Wilczyński (ur. 1946) – matematyk, profesor, wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego i Politechniki Łódzkiej, specjalista w dziedzinie funkcji rzeczywistych

Przypisy